David Gradis est le nom de deux membres de la famille de négociants bordelais Gradis :
 David Gradis I (vers 1665-1751), négociant et armateur ;
 David Gradis II (1742-1811), armateur et écrivain, petit-neveu du précédent.